Lille – miasto północnej Francji
 Lille – gmina w Belgii, na prowincji Antwerpii